Список лучших европейских синглов журнала «Music & Media» и 100 лучших альбомов Европы 2007 года.

Примечания

См. также 

 2007 в музыке 
 Список хитов номер один в Европе 

Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Списки хитов № 1 2007 года